Пиллсбери (Пилсбери) ():

 Пиллсбери — американская компания.
 Пилсбери — тауншип в штате Миннесота, США.
 Замок Пилсбери (англ.) — средневековый замок в Англии.
 "Pillsbury" – марка американского печенья

Фамилия 
 Пилсбери, Гарри (1872—1906) — американский шахматист.
 Пиллсбери, Джон (1827—1901) — американский политик, бизнесмен и филантроп.
  (1816—1898) — американский бизнесмен, сооснователь компании Pillsbury Company, отец Чарльза Пиллсбери.
  (род. 1945) — американский политический аналитик, специалист по Китаю.
 Пиллсбери, Чарльз (1842—1899) — американский промышленник, сооснователь компании Pillsbury Company.